Kenkiidae es una familia de tricládidos de agua dulce. Sus especies se pueden encontrar esporádicamente en cuevas, aguas subterráneas y lagos profundos en Asia Central, Extremo Oriente y Norteamérica.

Descripción 
Las especies Kenkiidae tienen los testículos situados antes de la faringe, característica también común en las familias Dugesiidae y Planariidae. Tienen un órgano adhesivo anterior. Los músculos internos de la faringe se dividen en dos capas. Las especies de Kenkiidae no están pigmentadas y suelen ser ciegas.

Filogenia
Kenkiidae es el grupo hermano de la familia Dendrocoelidae. Ambas familias tienen un órgano adhesivo anterior apomórfico.

Superarbol filogenético que incluye todos los grandes grupos conocidos de tricládidos, realizado basándose en diversos estudios publicados, Sluys y colaboradores (2009):

Referencias

Tricladida